C14 oder C 14 steht für:
 C14, bösartige Neubildung des Oropharynx, Erkrankung, siehe Kopf-Hals-Karzinom
 C14-Methode, als Radiokarbonmethode bekanntes Verfahren zur radiometrischen Datierung von kohlenstoffhaltigen, insbesondere organischen Materialien
 C14, radioaktives Isotop des Kohlenstoffs
 Chrysler Imperial, Serie C14, PKW-Modell aus dem Jahr 1937
 Hauptstraße C14, Straße in Namibia
 IEC 60320 C14, Kaltgerätestecker, siehe Gerätestecker#Kaltgerätestecker (IEC-60320 C13/C14)
 Elsaß-Lothringische C 14, Güterzuglokomotiven der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen
 C14, ukrainische ultranationalistische Organisation
 Caldwell 14, offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog, bestehend aus h Persei und Chi Persei

C-14 steht für:
 C-14 (Katalonien), Fernstraße in der spanischen Region Katalonien
 Ramal C-14, Streckennummer der argentinische Bahnstrecke Salta–Antofagasta
 USS Denver (C-14), Kreuzer der US-Navy
 C-14, Teleskop des Herstellers Celestron, siehe Celestron#Produktreihe

C14